Олбито:
 Олбито Большое — озеро в Себежском районе Псковской области
 Олбито Малое или Аннинское — озеро в Себежском районе Псковской области

См. также 
 Олбита — река в Себежском районе Псковской области, бассейн реки Нища (Дрисса/Западная Двина)